2. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje  

6. stoletje pr. n. št. | 5. stoletje pr. n. št. | 4. stoletje pr. n. št. | 3. stoletje pr. n. št. | 2. stoletje pr. n. št. | 1. stoletje pr. n. št. | 1. stoletje 

 Druga stoletja  

Tretje stoletje pr. n. št. obsega leta od 300 pr. n. št. do vključno 201 pr. n. št.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po tretjem stoletju pr. n. št. so pisana ležeče.

-97